

Бесарик — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Бесарик — станційне селище, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Бесарик — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область

Див. також 
 Бесарицький сільський округ